Seznam naselij v Sloveniji, imena na Č

Seznam

Viri
 

Č